Ситлама има више значења:

 Ситлама (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ситлама (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику